Europamästerskapet i basket för herrar 2015 var det 39:e europamästerskapet i basket för herrar och spelades mellan 5 september och 20 september 2015.

De två bästa lagen i turneringen kvalificerade sig för olympiska sommarspelen 2016. Lagen som placerade sig på plats 3-7 kvalificerade sig för OS-kval.

Val av värdland
Ukraina utsågs som värdland för mästerskapet den 18 december 2011 men i mars 2014 florerade rykten om att landet skulle hoppa av arrangemanget, i ljuset av det osäkra läget i landet. Franska basketförbundets ordförande uttalade sig att Frankrike i ett sådant läge var villigt att ta över åtminstone delar av turneringen. Den 19 mars 2014 kom dock meddelande om att Ukraina tills vidare stod fast vid sitt åtagande. Den 13 juni tillkännagav FIBA Europe officiellt att Ukraina inte skulle arrangera 2015 års upplaga av mästerskapet och att övriga länder kunde ansöka till och med 31 juli 2014. 

Den 8 september 2014 stod det klart att Kroatien, Frankrike, Tyskland och Lettland tillsammans skulle stå som värdar för gruppspelet medan slutspelet i sin helhet avgjordes i Frankrike.

Gruppspel
De fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till slutspel.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel
Alla matcher i slutspelet spelas på Stade Pierre-Mauroy i Lille.

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

OS-kval 
De fyra utslagna lagen från kvartsfinalerna gjorde upp om tre platser till kvalturneringen för OS 2016.

Match om 7:e plats

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Slutplaceringar

Referenser

Externa länkar 
 EuroBasket 2015 officiell webbplats

Internationella baskettävlingar i Frankrike
Sportevenemang i Berlin
Internationella baskettävlingar i Kroatien
Internationella baskettävlingar i Lettland
Basketsäsongen 2014/2015
2015 i Lettland
2015 i Kroatien
2015 i Frankrike
2015 i Tyskland
Internationella baskettävlingar i Tyskland
Sportevenemang i Zagreb
Sportevenemang i Riga
Sport i Lille
Montpellier
2015
Zagreb under 2000-talet
Riga under 2000-talet